Tiefenthal (Palts), een plaats in het Duitse district Bad Dürkheim, Rijnland-Palts
Tiefenthal (Rheinhessen), een plaats in het Duitse district Bad Kreuznach, Rijnland-Palts
Tiefenthal (Tulln), een plaats in het de Oostenrijkse gemeente Großweikersdorf